BAT — аббревиатура с использованием букв латиницы, которая может означать:
 BAT — Британская антарктическая территория ().
 BAT (British American Tobacco) — британская табачная компания.
 The Bat! — условно-бесплатная программа для работы с электронной почтой.
 .bat — расширение пакетного файла в операционных системах Microsoft.
 Baidu, ByteDance, Alibaba, Tencent и Xiaomi.
 Bat (ASM-N-2_Bat) — американская самонаводящаяся противокорабельная авиабомба времён Второй Мировой войны.
 Alfa Romeo BAT — серия автомобильных концепт-каров, созданных Alfa Romeo и Bertone.

См. также 
 БАТ
 Ват (значения)
 Bat Pussy